Miejscowości w USA:
 Maplewood – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Ramsey
 Maplewood – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Maplewood – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce

Gminy w USA:
 Maplewood (ang. Maplewood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Maplewood (ang. Maplewood Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex